Ditrupa cornea är en ringmaskart som först beskrevs av Carl von Linné 1767.  Ditrupa cornea ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cornea